El Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra (o simplemente Estadio Tierra de Campeones) es un recinto deportivo ubicado en la ciudad de Iquique, Chile, donde hace de local el club de fútbol Deportes Iquique. Pertenece a la Municipalidad de Iquique y se ubica en Avenida Presidente Salvador Allende Gossens (ex Avenida Pedro Prado) con Tadeo Haenke, en el sector sur de la ciudad.

Historia 

Comenzado a construir a finales de los años 1980 bajo la administración de la alcaldesa Myrta Dubost, a fin de reemplazar al viejo Estadio Municipal ubicado frente a la playa Cavancha, y que por años fue hogar de los partidos del club Deportes Iquique, llevó originalmente el nombre de Estadio Regional.

La construcción del nuevo estadio se detuvo por falta de fondos, siendo concluido en 1993 por el alcalde de la época, Jorge Soria, quien además implementó las 8 torres de iluminación que actualmente posee. Fue inaugurado el 5 de diciembre de 1993 con un partido amistoso entre los equipos Sub 17 de Deportes Iquique y la Academia Tahuichi Aguilera de Bolivia.

Contaba con una capacidad inicial de 9.500 espectadores; el primer partido oficial jugado fue entre Iquique y Deportes Temuco por el Campeonato Nacional de 1993. El resultado fue derrota para los dragones celestes por 0-4 lo que significó su descenso a Segunda División.

A finales de 1996 y los primeros días de 1997 fue remodelado en su gran mayoría para el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Chile, en que Iquique junto a La Serena y Coquimbo, fueron las sedes de aquel torneo. Junto con una excelente iluminación con 8 torres instaladas en 1995 se incorporaron un salón VIP, cabinas de transmisión para radio y televisión, 80 palcos preferenciales,sala de prensa y acondicionamiento físico,además de una ampliación en la cantidad de camarines. El aforo aumentó a aproximadamente 11.000 espectadores, pero más adelante, con motivo de los XIII Campeonato Iberoamericano de Atletismo de 2008 realizados en la ciudad, se ejecutaron trabajos para dotar al estadio de una pista atlética sintética de 8 carriles (en color celeste), por lo que su capacidad se redujo a 9.500 personas aproximadamente, aunque se logró una mejora sustancial en sus dependencias. 

Para el 2009, el Tierra de Campeones fue sede única del Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2009 clasificatorio para el Mundial de la categoría en Nigeria efectuado a mediados de ese año,debido a que Alto Hospicio y su estadio no les fuese autorizado su utilización.

Tras el Terremoto de 2014 que el 1 de abril afectó al Norte Grande del país,el estadio sufrió daños de consideración en algunas tribunas,además de servir como punto de encuentro en caso de una emergencia mayor como un tsunami. Esto afectó posteriormente la capacidad permitida para los partidos de fútbol,así como Iquique se vio obligado a utilizar ciudades como Calama,Valparaíso y Copiapó para jugar de local ante los equipos grandes: Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile además de su participación en la Copa Libertadores 2017 y Copa Sudamericana 2017.

Durante el 2017 fue demolido completamente para ser remplazado por un nuevo y moderno recinto con estándares FIFA, el cual fue inaugurado el domingo 2 de febrero de 2020 con el partido válido por la segunda fecha del Campeonato Nacional de Primera División entre los Dragones Celestes y Everton, con resultado final de empate 2-2.

Otras instalaciones 
El estadio se ubica en el Complejo Deportivo Tadeo Haenke, el más importante de la ciudad,creado a comienzos de los años ochenta. En este complejo se encuentran 3 canchas de fútbol para uso de distintas ligas y torneos en la ciudad (1 de pasto natural y 2 sintéticas). También se ubica el polideportivo Casa del Deportista, inaugurado el año 2002 y que reemplazó al viejo gimnasio ubicado anteriormente en la céntrica calle Tarapacá. Existe además el único diamante de béisbol de la ciudad, así como el Colegio Deportivo de Iquique (CODE), emplazado sobre las antiguas canchas de tenis que existieron en el lugar.

Galería

Véase también 
 Estadios de fútbol de Chile

Enlaces externos 

 Estadio Tierra de Campeones en Google Maps

Tierra de Campeones, Estadio
Tierra
Arquitectura de Iquique
Club de Deportes Iquique
Chile en 1993
Instalaciones deportivas de Chile de los años 1990